Натуральне число 2054
 2054 рік до нашої ери
 2054 рік нашої ери